

Села:
 Куйбишевка — колишня назва села Бузькі Пороги (Миколаївська область, Доманівський район)
 Куйбишевка — колишня назва села Велика Солона (Миколаївська область, Єланецький район)

Річка:
 Куйбишевка — річка в Сахалінській області